Kiyomori steht für:

 Taira no Kiyomori, ein General der späten Heian-Zeit in Japan
 (4375) Kiyomori, ein nach diesem benannter Asteroid